Der Mitropapokal 1983/84 war die 43. Auflage des Fußballwettbewerbs. SC Eisenstadt gewann den in einer Gruppenphase ausgespielten Wettbewerb.

Gruppenphase 

|}

Siehe auch 
 Europapokal der Landesmeister 1983/84
 Europapokal der Pokalsieger 1983/84
 UEFA-Pokal 1983/84

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1983/84 auf www.rsssf.com

1983/84
Fußballsaison 1983/84